Frank Möbus ist der Name folgender Personen:

* Frank Möbus (Literaturwissenschaftler) (1958–2015), deutscher Literaturwissenschaftler
 Frank Möbus (Gitarrist) (* 1966), deutscher Jazzmusiker